El Protocol de Minsk és un acord per posar fi a la guerra a l'est d'Ucraïna, signat per representants d'Ucraïna, la Federació Russa, la República Popular de Donetsk (RPL o DNR) i la República Popular de Luhansk (RPL o LNR) el 5 de setembre de 2014. Va ser signat després d'extenses converses a Minsk, la capital de Bielorússia, sota els auspicis de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE). L'acord, que va seguir a diversos intents previs per cessar els combats a la regió de Donbàs en l'est d'Ucraïna, va implementar un alto el foc immediat. No obstant això, l'acord va fallar en el seu objectiu de cessar tots els combats en l'est d'Ucraïna.

Procés i redacció del protocol 
L'acord va ser formulat pel Quartet de Normandia, compost per representants d'Ucraïna, Rússia i de la OSCE. El grup es va crear al juny com una forma de facilitar el diàleg i la resolució de la disputa en l'est i el sud d'Ucraïna. Les reunions del grup, juntament amb representants informals de les secessionistes Repúbliques Populars de Donetsk i Luhansk, van tenir lloc el 31 de juliol, 26 d'agost, 1 de setembre i el 5 de setembre. Els detalls de l'acord, signat el 5 de setembre, s'assemblaran en gran part al pla de pau de 15 punts, proposat pel president ucraïnès Petró Poroixenko en 20 de juny. Els següents representants firmaren el document:
 La diplomàtica suïssa i representant de l'OSCE Heidi Tagliavini
 L'ex-president d'Ucraïna i representant d'Ucraïna Leonid Kutxma
 L'ambaixador rus a Ucraïna i representant rus Mikhail Zurabov
 Els líders de RPD i RPL Aleksandr Zakhàrtxenko  i Ígor Venedíktovitx Plotnitski

El protocol 
El text del protocol consisteix en dotze punts:
 Assegurar un alto-el-foc bilateral immediat.
 Garantir la supervisió i verificació de l'alto el foc per la OSCE.
 Una descentralització del poder, fins i tot a través de l'aprovació d'una llei ucraïnesa sobre «arranjaments provisionals de governació local en algunes zones de les Províncies (regions) de Donetsk i Luhansk» («llei sobre l'estatut especial»).
 Assegurar el monitoratge permanent de la frontera Rus-Ucraïnesa i la seva verificació per l'OSCE, a través de la creació de zones de seguretat a les regions frontereres entre Ucraïna i la Federació Russa.
 Alliberament immediat de tots els segrestats i de totes les persones detingudes il·legalment.
 Una llei sobre la prevenció de la persecució i el càstig de les persones relacionades amb els fets que han tingut lloc en algunes àrees de les Províncies de Donetsk i Luhansk, excepte en els casos de delictes que siguin considerats greus.
 La continuació del diàleg nacional inclusiu.
 Presa de mesures per millorar la situació humanitària a la regió de Donbàs, a l'est d'Ucraïna.
 Garantir la realització anticipada d'eleccions locals, de conformitat amb la llei ucraïnesa (acordada en aquest protocol) sobre "els arranjaments provisionals de govern local en algunes àrees de les Províncies de Donetsk i de Luhansk" ("llei sobre l'estatut especial").
 Retirada dels grups armats il·legals, equip militar, així com dels combatents i dels mercenaris d'Ucraïna.
 Aprovació del programa de recuperació econòmica i reconstrucció de la regió de Donbàs.
 Garantir la seguretat personal dels participants en les negociacions.

Memoràndum suplementari 
En les dues setmanes després de la signatura del Protocol de Minsk, va haver-hi violacions freqüents de l'alto el foc, per ambdues parts en el conflicte. Les converses van continuar a Minsk. Un seguiment a aquest protocol va ser acordat el 19 de setembre del 2014. El memoràndum resultant ha aclarit l'aplicació del protocol. Entre les mesures de pacificació acordades, es van incloure les següents:
 Remoció de tot l'armament pesant, 15 km per darrere de la línia de contacte, per part de cada costat del conflicte, per crear una zona desmilitaritzada de 30 km.
 Prohibició de les operacions ofensives.
 Prohibició dels vols d'avions de combat sobre la zona de seguretat.
 Retirada de tots els mercenaris estrangers de la zona de conflicte.
 Configuració d'una missió de l'OSCE per supervisar l'aplicació del Protocol de Minsk.
El 26 de setembre, els membres del Grup de Contacte Trilateral sobre Ucraïna s'han reunit de nou per discutir la delimitació de la zona d'amortiment d'on l'armament pesant seria eliminat per les parts implicades en el conflicte. La línia de demarcació entre la RPD i Ucraïna va ser acordada entre representants de la RPD i negociadors ucraïnesos, segons el Viceprimer Ministre d'Ucraïna, Vitalí Yarema. En 2 de desembre del 2014, el parlament ucraïnès va modificar unilateralment la "llei sobre l'estatut especial" proposta en el Protocol de Minsk, encara que el parlament ucraïnès ha aprovat certs aspectes de la llei que va ser acordada a Minsk, com a part de l'acord d'alto el foc.

Eficàcia 
Després de la signatura del memoràndum, la segona batalla per l'Aeroport Internacional de Donetsk va esclatar, i ambdues parts continuaren acusant-se mútuament de violacions de l'alto el foc. L'Aeroport Internacional de Donetsk està tancat a tot el tràfic des del 26 de maig del 2014, a causa dels combats entre les forces del nou govern d'Ucraïna i els separatistes pro-russos. En el final d'octubre batega, el 1r Primer Ministre de la RPD, negociador i signatari del Protocol de Minsk Aleksandr Zakhàrtxenko ha dit que les forces sota el seu control tornarien a prendre el territori que havien perdut a les forces governamentals ucraïneses durant l'ofensiva de juliol per part de les forces fidels al Govern d'Ucraïna, i que les forces de la RPD estarien disposades a combater en batalles "pesades" per aconseguir els seus objectius. Posteriorment, Zakhàrtxenko va dir que havia estat mal interpretat, i que ell havia volgut dir que aquestes àrees serien recuperades a través de "mitjans pacífics". Durant la seva campanya en el període previ a les eleccions generals de Donbàs conduïdes per la RPD i la RPL, en presumpta violació del Protocol de Minsk, Zakhàrtxenko va dir "Aquests són temps històrics". "Estem creant un nou país! És una meta boja". El president de l'OSCE Didier Burkhalter va confirmar que les eleccions van quedar "en contra de la lletra i l'esperit del Protocol de Minsk", i va dir que anaven a "complicar encara més la seva aplicació".

Parlant el 5 de desembre, el ministre de Relacions Exteriors rus Sergei Lavrov va dir que les eleccions generals en DNR i les eleccions generals en LNR, realitzades en 2 de novembre del 2014, eren "exactament dins del rang en el qual s'havien negociat a Minsk" i que el parlament ucraïnès suposadament hauria d'aprovar un projecte de llei d'amnistia als líders de DNR i LNR després de les eleccions parlamentàries d'Ucraïna a l'octubre del 2014. Segons Lavrov, una vigilància més estreta de la frontera rus-ucraïnesa, com ho especifica el Protocol de Minsk, només podria tenir lloc després que una llei d'aquest tipus d'amnistia anés aprovada. Ell va assenyalar que anteriorment havia pensat que un decret presidencial emès en el 16 de setembre, que presumptament prohibeix la persecució dels combatents separatistes en Donbàs, seria per respectar pel govern ucraïnès, però va dir que "un projecte de llei ha estat presentat proposant la revocació" d'aquest decret.

Una fase següent de les converses de pau que se celebren a Minsk ha estat suspesa el 26 de desembre del 2014. No obstant això, ambdues parts van confirmar que, després d'hores de negociacions, es van posar d'acord per a l'intercanvi de presoners, involucrant almenys 375 presoners de tots dos costats.

Vegeu també 
 Minsk II

Referències 

Minsk
Minsk
Minsk
Esdeveniments del 2014
Guerra al Donbàs
Relacions entre Rússia i Ucraïna
Història de Bielorússia